Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2022  в городе Женева (Швейцария) на арене Geneva Sous-Moulin Sports Center c 23 по 30 апреля 2022 года как для мужских, так и для женских команд. Чемпионат  в 19-й раз.

Чемпионат  одновременно и в одном спортивном комплексе с чемпионатом мира среди смешанных пар 2022.

Чемпионаты мира по кёрлингу среди ветеранов 2020 и 2021 годов были отменены из-за распространения (пандемии коронавируса COVID-19).

Федерация кёрлинга России была исключена из турнира по политическим причинам.

Победителем у мужчин в 12-й раз стала сборная Канады, выигравшая в финале у сборной Чехии со счетом 6-3.

У женщин впервые в своей истории чемпионом стала сборная Швейцарии, выигравшая в финале у сборной США со счетом 6-5.

Официальный хештег чемпионата: #WSCC2022 .

Мужчины

Формат турнира 
На групповом этапе мужчины (22 команды) распределены по трем группам (две группы по 7 и одна группа 8 команд). Две лучшие команды в каждой группе плюс две команды, занявшие третье место по лучшим показателям постановочных бросков, выходят в четвертьфинал. Победители четвертьфиналов попадают в полуфинал. Проигравшие в полуфинале играют за бронзовую медаль, победители полуфинала играют за золотую медаль.

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Начало всех матчей указано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2:00).

Пятница, 29 апреля, 9:00

Полуфиналы 
Пятница, 29 апреля, 19:00

Матч за 3-е место 
Суббота, 30 апреля, 10:30

Финал 
Суббота, 30 апреля, 10:30

Итоговая классификация

Женщины

Формат турнира 
Женские команды (14 команд) распределены на две группы по 7 команд. По итогам кругового этапа в плей-офф выходят по 3 лучшие команды из каждой группы. Два победителя групп напрямую выходят в полуфинал. Остальные четыре команды сыграют в двух квалификационных играх (четвертьфиналах) (A2 против B3 и B2 против A3). Победители этих игр пройдут в полуфинал. В полуфинале A1 сыграет с победителем B2-A3, а B1 сыграет с победителем A2-B3. Проигравшие в полуфинале играют за бронзу. Победители полуфинала играют за золотую медаль.

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Начало всех матчей указано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2:00).

Пятница, 29 апреля, 13:00

Полуфиналы 
Пятница, 29 апреля, 19:00

Матч за 3-е место 
Суббота, 30 апреля, 10:30

Финал 
Суббота, 30 апреля, 10:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2022

2022
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2022 году
Апрель 2022 года
Международные спортивные соревнования в Женеве